USS Miami — название нескольких кораблей ВМС США. Дано в честь города Майами.

 USS Miami (1861) — колёсная канонерская лодка, принимавшая участие в Гражданской войне
 USS Miami (CL-89) — лёгкий крейсер типа «Кливленд». Спущен на воду в 1943 году. В 1947 году выведен в резерв. Разобран в 1962 году.
 USS Miami (SSN-755) — атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес». На службе с 1990 года. В мае 2012 года на лодке произошёл сильный пожар. По состоянию на август 2013 года ожидает утилизации.